Sourzac peut désigner :

Toponyme
 Sourzac, commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 
 Katia Sourzac (1979-), actrice et productrice française de cinéma ;
 Martin Sourzac (1992-), footballeur français.